Banian ou Banyan peut désigner :
 le figuier des banians, un arbre du sous-continent indien ;
 le banian du Pacifique, un arbre de l'océan Pacifique ;
 les Banians, une sous-caste de commerçants indiens ;
 les Banians, des immigrés indo-pakistanais installés à Madagascar ;
 le banyan, vêtement porté par les hommes et les femmes européens à la fin des  ;
 Banian, ville en Guinée.